Михаи́л Алекса́ндрович Ка́рцев (10 мая 1923, Киев — 23 апреля 1983, Москва) — советский учёный в области вычислительной техники, доктор технических наук, профессор.

Главный конструктор первых поколений ЭВМ для систем  контроля космического пространства (СККП) и предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Основатель и первый директор НИИ вычислительных комплексов. Лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Родился в семье учителей. В 1941 году окончил среднюю школу. С сентября 1941 года до февраля 1947 года служил в армии, воевал в танковых частях на фронтах Великой Отечественной войны. После демобилизации поступил на Радиотехнический факультет Московского энергетического института.

С 1950 года, работая по совместительству в Лаборатории электросистем Энергетического института АН СССР под руководством И. С. Брука, он проектировал устройство управления (ГПД, Главный программный датчик) для одной из первых советских ЭВМ М-1. Сдав экстерном экзамены за 4-й курс, Карцев в 1952 году окончил МЭИ и возглавил в ЭНИН группу разработчиков ЭВМ М-2. Эта машина была сдана в 1953 году и в течение 15 лет находилась в непрерывной эксплуатации.

Признание 
 Орден Ленина (1978);
 Орден Трудового Красного Знамени (1971);
 Орден Красной Звезды (21.12.1944);
 Орден «Знак Почёта» (1966);
 Медаль «За отвагу» (17.09.1944);
 Медаль «За взятие Будапешта»;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
 Государственная премия СССР (1967).

Память 
 В 1993 году НИИВК получил имя М. А. Карцева.
 4 декабря 2017 года состоялось открытие мемориальной доски М. А. Карцеву на здании НИИВК.

Источники 
 История отечественной электронной вычислительной техники — М.: Столичная энциклопедия, 2014, 576 с. ISBN 978-5-903989-24-9
 Отечественная электронная вычислительная техника. Биографическая энциклопедия — М.: Столичная энциклопедия, 2014, 400 с. ISBN 978-5-903989-25-6

Примечания

Ссылки 
 Михаил Карцев. Создатель первых транзисторных ЭВМ
 НИИВК — История института
 Михаил Александрович Карцев — разработчик суперкомпьютеров для наблюдения за космосом
 Михаил Александрович Карцев

Выпускники МЭИ
Танкисты Великой Отечественной войны
Конструкторы СССР
Инженеры СССР
Учёные СССР
Учёные в области информатики СССР
Персоналии:История компьютерной техники
Персоналии:Вычислительная техника
Сотрудники ИНЭУМ